Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Henri Leconte che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Diego Nargiso 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Joakim Nyström /  Magnus Tideman (primo turno)

 Mansour Bahrami /  Jaroslav Navrátil (primo turno)
 Guy Forget /  Henri Leconte (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1988